Alexander Alexandrovich Friedmann – cosmologo e matematico russo
 Bernd Friedmann – musicista tedesco
 Birgit Friedmann – ex mezzofondista tedesca
 Endre Ernő Friedmann, noto come Robert Capa – fotografo ungherese naturalizzato statunitense
 Friedrich Franz Friedmann – medico tedesco
 Georges Friedmann – sociologo francese
 Grete Friedmann – schermitrice austriaca
 Otto Friedmann Kernberg – psichiatra e psicoanalista austriaco
 Yohanan Friedmann – arabista, islamista e accademico israeliano